BVU peut faire référence à :
  ;
 Broadcast Video Umatic, un format de vidéo analogique.